As može značiti:

 As, najjača igraća karta
 As (prvak), onaj koji je među najboljima u nekoj oblasti
 As, vrsta udarca u tenisu
 As, vrsta udarca u golfu (Hole in one)
 As, simbol za kemijski element arsen
 As (rimski novac), stari rimski novac i jedinica za težinu
 As (narod), austronezijski narod s poluotoka Vogelkop na indonezijskom dijelu Nove Gvineje
 As (album), studijski album hrvatske glazbenice Meri Cetinić
 As (Harold Robbins), roman Harolda Robbinsa
 As (jezik), zapadnonovogvinejski jezik